Герб Хаба́ровска — официальный символ города Хабаровска наряду с флагом.

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон):

Вилообразный крест — символ расположения города Хабаровска на месте впадения в Амур реки Уссури. Рыба напоминает о главном занятии жителей города — рыболовстве.

Белогрудый медведь и амурский тигр являются эндемиками Приамурской земли. «Вооружение» — глаза и языки, отличные по цвету от тела животного, с точки зрения геральдики говорят о том, что медведь и тигр выступают в роли защитников города. В подножии герба — цветок и лента ордена Октябрьской Революции, которым был награждён город в 1971 году.

Герб города Хабаровска помещается на гербовой печати города и на официальных бланках администрации города, городской Думы, а также на зданиях администрации города, в кабинете главы муниципального образования, в зале заседаний городской Думы. Иные случаи официального воспроизведения и использования изображения герба города устанавливаются главой муниципального образования.

Действующий герб 
Новый герб принят в 2014 году после присвоения Хабаровску звания Города воинской славы. В щите изображен герб 1912 года, а медведь и тигр стали щитодержателями. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах с лавровым венком, с двумя перекрещенными мечами за ней, как символ Города воинской славы. В подножии — цветок и лента ордена Октябрьской Революции.

Однако официальные сведения об утверждении нового герба отсутствуют. На сайте городской администрации по состоянию на конец 2016 года по-прежнему изображается герб 1991 года, как и на стеле «Город воинской славы», открытой в августе 2015 года. О новом гербе не знают не только жители, но и в администрации города и Хабаровского края, когда выяснилось, что нужно изменить и краевой герб, так как его составляющей частью является герб города Хабаровска. Весной 2017 года новый герб появился на городском сайте.

21 марта 2017 года Хабаровской городской Думой было принято Решение № 516 "О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Хабаровск», на основании которого установилась описание нового герба. Геральдическое описание герба:

Первый герб 

Первый герб города Хабаровска, Приморской области Российской империи утвержден 1 февраля 1912 года Правительственным сенатом.

Описание: «В золотом щите геральдический вилообразный лазуревый крест, сопровождаемый внизу червленой рыбой. В вольной части щита — герб Приморской области. Щит увенчан серебряною о трех зубцах башенною кроною и окружен двумя золотыми колосьями, соединенными Александровскою лентою».

Вилообразный крест — символ расположения города на месте впадения в Амур реки Уссури, а рыба напоминает о главном занятии жителей города — рыболовстве. В так называемой вольной части изображен герб Приморской области, к которой относился город.

Второй герб 

Новый герб утверждён 13 августа 1991 года Президиумом Хабаровского городского совета народных депутатов. Описание герба: «Герб города Хабаровска представляет собой изображение щита, разделённого вертикально на три равных части, окрашенные в цвета флага России. Особенностью этого герба стало то, что он сохранил историческую преемственность двух предыдущих: белогрудый медведь и уссурийский тигр, с червлёными глазами и языками, высунутыми из пасти, стоящие на задних лапах, поддерживают прежний герб Хабаровска, в левом верхнем углу которого помещён герб Приморской области с двумя вулканами, разделёнными лазуревым столбом. В нижней части щита дата образования города — 1858».

Герб был составлен с несколькими нарушениями правил геральдики, а потому не может быть внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Среди главных нарушений: наложение финифти на финифть (черный медведь в червлёном поле), использование цифр (что недопустимо в гербовом щите).

Герб Хабаровска на деньгах 

C 2006 года герб Хабаровска является одним из элементов оформления аверса купюры в 5000 российских рублей.

24 ноября 2015 года Банк России выпустил монету 10 рублей серии «Города воинской славы», посвященную Хабаровску. На монете дано рельефное изображение нового герба города Хабаровска.

См. также 
 Флаг Хабаровска
 Герб Хабаровского края
 Гербы районов Хабаровского края

Примечания

Литература

Ссылки 
 Геральдикум
 Герб Хабаровска

Хабаровск
Герб
Х
Гербы с башенными коронами
Гербы с изображением меча
Гербы с изображением рыбы
Гербы с медведями-щитодержателями
Гербы с тиграми-щитодержателями